Desa Wadas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,27, long 110,19), 
 Desa Wadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,51, long 110,11), 
 Desa Wadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 110,09), 
 Desa Wadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Wadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,00), 

Robotskapade Indonesienförgreningar